Стивен Хьюз:
 Хьюз, Стив — австралийский музыкант и юморист.
 Хьюз, Стивен (род. 1952) — британский политик, член Европейского парламента.
 Хьюз, Стивен (род. 1976) — английский футболист.
 Хьюз, Стивен (род. 1988) — североирландский футболист.
 Хьюз, Стивен (род. 1982) — шотландский футболист.